— в синтоизме — ками, мужское божество, из японской мифологии. Считается богом меча, таким образом, поклоняющиеся  ему синтоистские священники должны всегда носить с собой Нихонто, по крайней мере, в храме. В японской мифология представлен одним из богов генералов Аматэрасу, посланных в Асихара-но Накацукуни. Иногда его путают  с Такэмикадзути-но-ками. В древние времена императорский двор запасался оружием (главным образом, мечами) в храмах под видом подарков для богов, чтобы самураи могли использовать их, во время нарушения границ королевства Ямато противником.

Фуцунуси — одно из божеств-покровителей клана Фудзивара, и считается легендарным предком клана Мононобэ., впоследствии он мог быть мифологически «поглощен» Такэмикадзути-но-ками, почитаемым кланом Фудзивара. Также Фуцунуси — бог покровитель школы традиционных японских боевых искусств Тэнсин Сёдэн Катори Синто-рю, основателю которой,  Иидзаса Тёисай Иэнао, явился лично и передал свиток Хэйхо-но синсё (божественное писание о хэйхо). Ученики школы Катори Синто-рю дают торжественную клятву, когда приходят в школу. Фуцунуси поклоняются в храмах Катори, и Исоноками. Он также считается богом боевых искусств.

См. также 
 Тэнсин Сёдэн Катори Синто-рю

Примечания

Литература 
  鹿島神宮社務所編『新鹿島神宮誌』（鹿島神宮社務所）
 《新鹿島神宮誌》，鹿島神宮社務所編。
 《八百万の神々 日本の神霊たちのプロフィール》，戶部民夫著，新紀元社，1997年12月，ISBN 978-4883172993。
 《日本神樣事典》，CR&LF研究所著，賴又萁譯，商周出版社，2012年3月11日，ISBN 9789862721315。

Ссылки 
 
 香取神宮
 経津主神

 

Японские божества
Синтоизм
Незавершённые статьи о японской мифологии